La saison 1983-1984 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Deuxième phase

Poule des quatre premiers

Poule des quatre derniers

Troisième phase

Quatrième phase

Poule finale 

Davos remporte le  titre de son histoire, le premier depuis 1960.

Poule de maintien

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Phase finale

Poule finale

Poule de maintien en LNB



Notes et références

Notes

Références 

1983-1984
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace